Der FK Jelgava war ein lettischer Fußballverein aus der Stadt Jelgava. Nach der Saison 2020 wurde die Erste Herrenmannschaft vorerst aus dem Spielbetrieb der lettischen Liga zurückgezogen.

Geschichte 

Der Verein entstand im Jahr 2004 durch die Fusion der beiden Vorgängervereine RAF Jelgava und FK Viola Jelgava.

Nach dem Wiederaufstieg 2009 in die Virslīga wurde die Mannschaft in der Saison 2009/10 lettischer Pokalsieger. Das Finale gegen FK Jūrmala wurde mit 6:5 nach Elfmeterschießen gewonnen.

Vor dem Start der Virsliga Saison 2021 wurde vom Verein bekanntgegeben, dass die Erste Herrenmannschaft nicht an der kommenden Spielzeit teilnehmen wird, da der Verein nicht die notwendigen Unterlagen zur Lizenzierung des Spielbetriebs einreichen konnte. Der Verein betont jedoch, dass weiter auf die eigene Jugendarbeit gesetzt werden soll, um zukünftig wieder eine Mannschaft am Wettkampfbetrieb anmelden zu können.

Namen 
 1977–1979: Metālists Jelgava
 1980–1987: Automobīlists Jelgava
 1988–1995: RAF Jelgava
 1996: RAF Rīga
 1996–1997: FC Universitāte Rīga
 2001–2003: RAF Jelgava (Neugründung)
 seit 2004: FK Jelgava (Fusion mit FK Viola Jelgava)

Erfolge 
 Lettischer Vizemeister (2): 1992, 1994
 Lettischer Pokalsieger (6): 1993, 1996, 2010, 2014, 2015, 2016

Platzierungen

Europapokalbilanz

Kader (2018) 
Seit 2018

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite von FK Jelgava (lettisch)

Jelgava, Fk
Sport (Jelgava)
Gegründet 2004
Organisation (Jelgava)